Селина Йёрг (, род. 24 января 1988 года, Зонтхофен) — немецкая сноубордистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира в параллельном гигантском слаломе, бронзовый призёр чемпионата мира в параллельном слаломе (2021).

Немецкая сноубордистка участвовала в параллельном гигантском слаломе на зимних олимпийских играх 2010 в Ванкувере, заняв четвёртое место.

В феврале 2019 года в США в штате Юта на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, Селина в параллельном гигантском слаломе завоевала чемпионский титул опередив всех своих соперниц.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Сноубордисты Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по сноуборду